Hauge kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Hauge (Gjellerup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Gjellerup Sogn
 Hauge (Langskov Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Langskov Sogn
 Hauge (Lumby Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Lumby Sogn
 Hauge (Tistrup Sogn) – en bebyggelse i Tistrup Sogn
 Hauge (Vinderslev Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Vinderslev Sogn

Det er også et efternavn:
 Christen Nielsen Hauge
 Hans Nielsen Hauge
 Kjell Ove Hauge, norsk kuglestøder